Un certain nombre de monastères sont placés sous le vocable Sainte-Marie :
 Monastère Sainte-Marie de Sigena
 Monastère Sainte-Marie d'Amer
 Monastère Sainte-Marie de Ripoll
 Monastère Sainte-Marie de Valldonzella
 Monastère Sainte-Marie aux Martyrs
 Monastère de Sainte-Marie de Vilabertran
 Monastère Sainte-Marie-des-Latins de Jérusalem
 Monastère de Sainte-Marie-d'en-Haut
 Monastère Sainte Marie de Grottaferrata

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères